Manuel Vidal peut désigner :
 Manuel Vidal (1901-1965), de son nom complet Manuel Vidal Hermosa, footballeur espagnol ;
 Manuel Vidal (1906-1998), de son nom complet Manuel Vidal de Cárcer, footballeur espagnol.